Lubiana – osada w Polsce, w województwie zachodniopomorskim
 Lubiana – przystanek kolejowy w Lubianie
 Lubiana – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Lubiana – włoska nazwa miasta Lublana w Słowenii
 Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” – polskie przedsiębiorstwo w Łubianie koło Kościerzyny

Zobacz też 
 Łubiana